Adel může být:

 Adel (Georgie) – město v Georgii
 Adel (Iowa) – město v Iowě
 Adel (Oregon) – vesnice v Oregonu